El príncipe Nicolás de Rumania (en rumano: Nicolae de România) también conocido, a partir de 1937, como Nicolae Brana (18 de agosto de 1903, Sinaia - 9 de junio de 1978, Madrid), fue el segundo hijo de rey Ferdinand I de Rumanía y la reina Marie.

Infancia 

Nicolás de Hohenzollern-Sigmaringen. Nació el 18 de agosto de 1903 en el Castillo de Peleş, Sinaia, Rumania. Segundo hijo del Rey Fernando I de Rumania y de María de Edimburgo, Princesa de Edimburgo. Su hermano mayor el Príncipe Carlos II, heredero al trono, renunció a sus derechos de sucesión el 12 de diciembre de 1925 ya que estaba enamorado de una plebeya. Nicolás fue bautizado por el propio Zar Nicolás II de Rusia. Pasó su infancia en su mayoría en Sinaia Pelisor en Rumanía la residencia veraniega de la familia principesca. Siempre se lo pasaba muy bien jugando especialmente con sus hermanos mayores, siendo su favorita su hermana María. Los dos eran inseparables y la princesa fue un tiempo ideal para los juegos de ”Nicky”. Participó en varias veladas musicales que se llevaron a cabo en el Castillo de Peleş, donde, aunque el príncipe fue menor de edad que su hermana estaban en pareja, bailando juntos toda la noche. Su familia lo llamaba " Nicky ". Nicolás amaba los deportes, festivales y asistió a diversos eventos de caridad.

Adolescencia 

Después de estudiar en Inglaterra en el Eton College, el príncipe se alistó en la Royal Navy en 1923. Su pasión era el mar y el deporte, no la política, pero había que pagar después del escándalo causado por su hermano mayor, más tarde el rey Carlos II, cuyo padre Fernando lo obligó a renunciar al trono y la salida del país en 1923. Nicolás era, por entonces, un guapo mozo de veintiún años de edad. Se había educado en Inglaterra y estaba encantado con su carrera de oficial en la Royal Navy, dónde esperaba emular los éxitos profesionales de su primo Louis Mountbatten. De momento, parecía posible que se cumpliesen sus expectativas. En "La historia de mi vida" la reina María describe muy bellamente a Nicolás:

La Triple Regencia 

Cuando el Rey Fernando murió en 1927, fue sucedido por su nieto, hijo de Carlos y de la Princesa Elena de Grecia, Miguel I de Rumania, de cinco años de edad. Dada la juventud de Miguel, se formó un Consejo de regencia, viéndose el Príncipe Nicolás obligado a abandonar su carrera en la Royal Navy, a fin de formar parte de dicho Consejo, junto el Patriarca Miron Cristea y el Jefe de la Corte Suprema de Justicia de Rumania Jorge Buzdugan. Nicolás se sintió muy afligido por tener que abandonar su carrera militar, además durante su vida nunca había mostrado interés en la política. Esta triple regencia probablemente era más de una carga para él que una oportunidad. Tenía sólo 24 años y se describía como tonto e impulsivo en la regencia. Como Regente de primer rango de su sobrino trató de seguir la política implementada por su padre, prefiriendo los brazos de Ioana Doleti Dumitrescu, su amante. Nicolás se alegra mucho cuando su hermano Carlia regresa al Reino el 8 de junio de 1930. El Parlamento votó a favor de la derogación de la ley de 1926 y Carlos se convierte en el Rey Carlos II de Rumania con un golpe de Estado. Sin embargo, las relaciones cordiales entre hermanos duraron poco también por razones políticas Nicolás se oponía a la "dictadura de la familia real" de su hermano Carlos II. Inicialmente ardido, Carlos visitó el estado de Varsovia junto con Nicolás en el momento de que Nicolás fue condecorado con la Orden del Águila Blanca ya que Nicolás quería casarse con Ioana Dumitrescu-Doletti, una mujer divorciada, pero era consciente de que podría ser embarazoso para el Rey autorizar ese matrimonio. Carlos mismo sugirió que Nicolás debía casarse sin buscar su consentimiento, aunque a los miembros de la familia real se les exigía obtener dicha autorización real antes de casarse. De esta forma el Rey daba a entender que aceptaría el matrimonio.

El matrimonio y el exilio 

Nicolás, al final se encontró con Ioana Dumitrescu Doletti (1902/1909-1963), mujer nacida en Rumania. El príncipe le pidió a su hermano Carlos II para el asesoramiento en este matrimonio y finalmente el 28 de octubre de 1931 en Tohani, Rumania se desposó con Ioana, pero como el rey dijo que no se iba a casar con una mujer divorciada (de Radu Savianu), Nicolás se casó ilegalmente y sin el consentimiento del rey ni el parlamento rumano; en principio, debería haber solicitado el permiso de los soberanos rumanos. Más tarde, Carlos privó a su hermano de su rango militar y privó a su hermano de los títulos y privilegios y los envió al exilio el 9 de abril de 1937. El príncipe Nicolás se vio obligado al exilio con su esposa, en primer lugar se establecieron en España y luego en Suiza.

El expríncipe heredero tomó el nombre de Nicolae Brana. El 10 de junio de 1942 su sobrino, Miguel ahora rey le regresó su rango y su apellido Hohenzollern-Sigmaringen y a su esposa Ioana la nombró Princesa de Hohenzollern. Ioanna murió el 13 de julio de 1967; Nicolás se casó de nuevo, con una dama divorciada brasileña, Maria Thereza Lisboa Figueira de Mello (1913-1997); de ambos matrimonios no tuvo hijos. Nicolás el Príncipe de Hohenzollern-Sigmaringen el 9 de junio de 1978 murió a la edad de setenta y cuatro años en la capital española. Fue enterrado en Prilly, ciudad de Suiza.

Actividades en el exilio 
Nicolás de Hohenzollern residió permanentemente en el exilio, viviendo primero en Suiza y luego en España. Inicialmente trabajó como instructor de Esquí en Suiza. Tomó parte activa en las actividades de los refugiados rumanos: fundó el Centro de Investigación de Rumania (Centre des Recherches Roumain). En Francia, formó parte y patrocinó la Academia de Francia y la Fundación Cultural Rumana. En Alemania participó en todas las principales reuniones de los inmigrantes rumanos, fundó dos publicaciones periódicas rumanas en Madrid, pronunció numerosos discursos de radio dirigida a los compatriotas en el exilio y en el país. Después de la muerte del príncipe a través de sus extensos archivos fueron trasladados a la Hoover Institution en California. El príncipe Nicolás estaba interesado en los coches deportivos en los años 30 del siglo XX tenía dos copias de la marca de automóviles de América exclusiva Dueseneberg J Modelo, Entonces uno de los más rápidos en el mundo del automóvil. En 1935 tomó parte en las carreras de 24 Horas de Le Mans, para obtener el resultado de 38 vueltas. Él recogió antigüedades y dejó una gran colección de pintura, china y plata.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas rumanas 
  Caballero gran cruz de la Orden de Fernando I (orden establecida por Nicolás como regente). 
  Caballero gran collar de la Orden de Carol I (revocada).
  Medalla Rumana a la Virtud Militar (revocada).
  Caballero de tercera clase de la Orden de Miguel el Valiente.
  Caballero gran cruz de la Orden de la Estrella de Rumanía (revocada).
  Oficial de la Orden del Fiel Servicio (revocada).
  Oficial de la Orden de la Corona (revocada).
  Caballero gran cruz de la Orden de Hohenzollern.

Distincioens honoríficas extranjeras 
  Bailío gran cruz de honor y devoción de obediencia de la Orden de Malta (). 
  Caballero de la Orden del Águila Blanca (). 
  Caballero gran cruz de la Orden de la Legión de Honor ( República Francesa). 
  Caballero gran cordón de la Orden de Leopoldo ( Reino de Bélgica). 
  Caballero gran cruz de la Orden del Redentor ( Reino de Grecia).
  Caballero gran cruz de la Orden del León Blanco ().
  Caballero gran cruz de la Orden del Águila Blanca ( Casa Real de Karađorđević).
  Caballero gran collar de la Orden del Águila de Georgia ( Casa de Bagration).
  Caballero gran collar de la Orden de San Alejandro ( Reino de Bulgaria, 1934).

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 Visita a Rumania de Dorothy Hibbard (en inglés).
 Speed-Fiend Nicholas , en Revista Time, 1929
 Fotos en Flickr

Rumania, Nicolás de
Rumania, Nicolás de
Rumania, Nicolás de
Rumania, Nicolás de
Rumania, Nicolás de
Rumania, Nicolás de
Rumania, Nicolás de
Pilotos de las 24 Horas de Le Mans
Pilotos de automovilismo de Rumania
Fallecidos en Madrid